Дешане́ль () — французьке прізвище.

Відомі носії:

 Калеб Дешанель (* 1944) — американський кінематографіст та його доньки:
 Емілі Дешанель (* 1976) — акторка
 Зоуї Дешанель (* 1980) — акторка
 Мері Джо Дешанель (* 1945) — американська акторка
 Пол Дешанель (1855 — 1922) — французький політик, президент Франції

Французькі прізвища